(1882–1940) – szwedzki pisarz
 Martin Koch (1887–1961) – niemiecki kolarz, olimpijczyk
 Martin Koch (ur. 1982) – austriacki skoczek narciarski
 Martin Koch – brytyjski kompozytor